Факу — город в провинции Ляонин, КНР
 Факу (король) — правитель кафрского королевства Мпондо на юге Африки (1815—1867)